6-я пара турнира — Ан-Софи Местах / Деми Схюрс — победительницы соревнований.

Посев

Турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия